Kevin Müller puede referirse a varias personas:

  Kevin Müller (1988-), piragüista alemán.
  Kevin Müller (1991-), futbolista alemán.